Sezon 2008/2009 był 17. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytułu nie obroniła drużyna Rabotniczki Skopje. Nowym mistrzem Macedonii został zespół Makedonija Skopje.

Tabela końcowa

Król strzelców 
14 goli – Iwica Gligorowski (FK Miłano)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Przypisy

Bibliografia 
 FFM – Macedoński Związek Piłki Nożnej 

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2008 w Macedonii
2009 w Macedonii